Серопян:
 Серопян, Кероп Петросович (1924—1945) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Серопян, Юрий Александрович (род. 1938) — советский футболист.